Spårare kan syfta på:
 GPS-spårare.
 En åldersgrupp inom svenska scouterna.
 Ett program som kartlägger en persons webbsurfvanor för att tillhandahålla riktad reklam.

Referenser